Elitserien 2002/03 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2002/03, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2002/03, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 2002/03